Селиште — название населённых пунктов.

Болгария 
 Селиште — село в Благоевградской области.
 Селиште — село в Габровской области.
 Селиште — село в Смолянской области.

Молдавия 
 Селиште — село в Леовском районе.
 Селиште — село в Ниспоренском районе.
 Селиште — село в Оргеевском районе.

См. также 
 Селище (значения)